Senatsbaudirektor steht für:
 Senatsbaudirektor in Berlin, siehe Senatsbaudirektoren von Berlin
 Senatsbaudirektor in Bremen, siehe Ralph Lutz